Skoda TW 6163 – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest J. Bednarczyk i Zbigniew Gabiński, a rysunków Grzegorz Rosiński.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik rozwiązuje zagadkę porzuconej na skraju drogi tytułowej czerwonej skody o numerze rejestracyjnym TW 6163 z trupem w środku. Człowieka zabito strzałem w głowę z bliskiej odległości, okazuje się nim prezes spółdzielni garbarskiej. W czasie śledztwa milicjanci wykrywają nadużycia w spółdzielni i nielegalną garbarnię. Do dalszego przełomu w śledztwie przyczynia się znaleziony zapisany ręką nastolatka zeszyt na miejscu zbrodni. Jest w nim też kilka numerów rejestracyjnych samochodów zapisanych ręką osoby dorosłej w tym czerwonej skody. Milicjanci ustalają kierowców tych aut i łączące ich okoliczności. Wszyscy jechali tego samego dnia droga, gdzie znaleziono skodę z martwym człowiekiem i wszyscy byli zatrzymywani do kontroli drogowej przez tego samego człowieka. Kapitan Żbik badając do jakiego dziecka należy zeszyt ustala, iż mordercą jest jego ojciec.

Dodatki 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym na podstawie własnego przykładu z życia przekonuje jak ważna jest nauka pływania.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Bogdana Szałka, który wyniósł z pożaru kobietę, ratując jej życie.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w roku 1945 w Kielcach i okolicach.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1972 - "Sport i Turystyka"

Bibliografia 

 J. Bednarczyk, Z. Gabiński, G. Rosiński : Skoda TW 6163. Warszawa: Sport i Turystyka, 1972.

Kapitan Żbik
Twórczość Grzegorza Rosińskiego